Neacșu:
 Prenume
 Neacșu Lupu
 Scrisoarea lui Neacșu (din Câmpulung) (1521)

 Nume de familie
 David Neacșu, alpinist român
 Ilie Neacșu (n. 1950), politician român
 Ioan Neacșu (n. 1939), critic literar și eseist român
 Ion Neacșu (n. 1930), fotbalist român (de)
 Marilena Neacșu (n. 1961), gimnastă română
 Mihaela Neacșu (n. 1979), atletă română
 Nicolae Neacșu (1924-2002), lăutar din România
 Romeo Neacșu, pilot român

Vezi și 
 Neagoș
 Neagu
 Neagoe
 Listă de nume românești - litera N

Prenume masculine românești
Nume de familie românești